

Geografia

Wielka Brytania 
 Bozen Green – wieś

Włochy 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Bolzano

Zobacz też 
 Bolzano/Bozen
 Bözen